Miejscowości w USA:
 South Haven – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 South Haven – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 South Haven – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 South Haven – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 South Haven (ang. South Haven Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 South Haven (ang. South Haven Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren